USS Idaho je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Idaho (1864) 
 USS Idaho (BB-24) 
 USS Idaho (SP-545) 
 USS Idaho (BB-42)

Idaho